Friedrich Panzer kan syfta på bland andra:

* Friedrich Panzer (1794–1854), tysk arkitekt och sagoforskare
 Friedrich Panzer (1870–1956), tysk germanist och sagoforskare